Felipe de Borbón es uno de los nombres más usados por los miembros de la Casa de Borbón. Entre los que llevan este nombre están:

Felipe de Borbón, duque de Vendôme (1655-1727); 
Felipe I de Borbón, duque de Parma (1720-1765);
Felipe V de Borbón, rey de España (1683-1746);
Felipe VI de España, rey de España (1968-).